Президент Самосадкин — советский фильм 1924 года. Режиссёр — Вернер, Михаил Евгеньевич.

Производством занималась производственная кинематографическая артель «Артфильм» при 97-й артели инвалидов Мосгико. Состоял из 7 частей с общей продолжительностью плёнки 1965 м. Вышел на экраны 20 февраля 1925 года.

Сюжет фильма разворачивался вокруг антисоветского нэпмана Самосадкина, который засыпает в кинотеатре во время сесанса и видит сон, где он становится главой капиталистической Юго-Панской республики (предположительно, выдуманное государство — прототип фашистской Италии). Страна испытывает дефицит, и Самосадкин в целях пополнения казны издаёт распоряжение продавать жителям воздух. 

В 1928 году фильм был запрещён Главреперткомом. Не сохранился.

В ролях 
 Юлия Дижур (жена Вадима Шершеневича) — жена нэпмана
 Ярон, Григорий Маркович — Илья Иванович Самосадкин, нэпман
 Я. Волков — министр
 К. Ефимов — фашист
 П. Нартов
 Н. Юдин
 Осипова
 Серпинский

Примечания

Источники 
 «Ленинградская газета кино», 3.VIII 1926 г.
 «Кино-неделя», Л.—М., 1925, № 11
 «АРК», М., 1925, № 2
 «Рабочий зритель», М., 1925, № 9, № 10
 «Жизнь искусства», Л., 1926, № 32
 «Новый зритель», М., 1924, № 34, № 35
 «Вечерняя Москва», 25.II.1925

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1924 года
Цензура в советском кинематографе
Фильмы Михаила Вернера